

Persone 
 Anna Mary Dashwood – nobildonna inglese
 Tenille Dashwood – wrestler australiana

Personaggi 
 Elinor Dashwood – personaggio immaginario
 Marianne Dashwood – personaggio immaginario